Epic ("épico", em inglês) pode se referir a:

"Epic" (canção) - canção da banda americana Faith No More
Epic (livro) - livro do escritor e historiador irlandês Conor Kostick
Epic 2014 - vídeo com  uma série de eventos hipotéticos até 2014
Epic Comics - linha editorial da Marvel Comics criada em 1980 e dirigida a um público mais velho que a linha tradicional da Marvel
Epic Games - empresa produtora e editora americana de jogos eletrônicos
Epic Movie - filme americano de 2007, lançado no Brasil como Deu a Louca em Hollywood
Epic Records - gravadora americana, subsidiária da Sony Music
Electronic Privacy Information Center (EPIC) - organização de interesse público americana fundada em 1994, que visa a proteção das liberdades civis, particularmente da privacidade
The Score - An Epic Journey - álbum da banda holandesa Epica
 Epic

Desambiguação